Степановка— село в  Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Степановского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 37 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра села  Ташла.

История
Село возникло на небольшом притоке реки Бузулук в 1754 году, первые переселенцы были из Пензенской губернии. Название села происходит от имени владельца земли – помещика Степана Кротова.

Население 
Постоянное население составляло 492 человека в 2002 году (русские 91%) ,  460 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района